

Littérature 
 Les Héritiers, ouvrage de 1964 des sociologues Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron et portant sur la reproduction sociale induite par le système scolaire français.

Série télévisée 

 Les Héritiers, téléthéâtre québécois diffusé en 1958 dans Quatuor à Radio Canada ;
 Les Héritiers (), série télévisée américaine diffusée en 1976 ;
 Les Héritiers, série télévisée française diffusée en 1977.
 Les Héritiers (), série télévisée danoise de 2014.

Bande dessinée 

 Les Héritiers, série de bande dessinée écrite par G.E. Ranne et dessinée par Erik Juszezak, parue chez Vents d'Ouest.

Cinéma 

 Les Héritiers, film français réalisé par Jean Laviron en 1960 ;
 Les Héritiers (Os Herdeiros), film réalisé par Carlos Diegues et sorti en 1969 ;
 Les Héritiers, téléfilm franco-italien réalisé par Josée Dayan en 1997 ;
 Les Héritiers, film germano-autrichien réalisé par Stefan Ruzowitzky sorti en 1998.
 Les Héritiers, film français de Marie-Castille Mention-Schaar, sorti en 2014.
 Les Héritiers, téléfilm français réalisé par Jean-Marc Brondolo en 2021 ;
 , œuvres audiovisuelles

Théâtre 
Les Héritiers, pièce d'Alain Krief, mise en scène en 2005 par Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé au Théâtre Rive Gauche, avec Agnès Soral, Anne Richard et Julien Cafaro